Ана Јагелонска (, ; 18. октобар 1523. —9. септембар 1596) је била краљица Пољске од 1575. до 1586. године. Била је кћерка пољског краља Сигисмунда I и супруга Стефана Баторија. Са својим тадашњим вереником Баторијем изабрана је за савладара на другом избору Државне заједнице Пољске и Литваније. Ана је последњи члан јагелонске династије.

Породично стабло

Референце

Литература 
 

Рођени 1523.
Умрли 1596.
Краљеви Пољске
Династија Јагелон
Велики кнежеви Литваније